Noth – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Albrecht Noth – islamista e storico tedesco
 Chris Noth – attore statunitense
 Martin Noth – ebraista tedesco